Scheel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Anton Wilhelm Scheel (1799–1879),dansk rättslärd
 Brita Scheel (1638–1699), dansk och svensk adelsdam
 Fritz Schéel (1878–1950), svensk tidningsredaktör, journalist och författare
 Gustav Adolf Scheel (1907–1979), tysk läkare
 Hans von Scheel (1839–1901), tysk nationalekonom och statistiker
 Herman Scheel (1859–1956), norsk jurist
 Joachim Scheel (död 1606), svensk amiral
 Jørgen Scheel (1916–1989), dansk överste, upptäcktsresande och iktyolog
 Mildred Scheel (1932–1985), tysk läkare
 Olaf Scheel (1875–1942), norsk läkare
 Otto Scheel (1876–1954), tysk evangelisk teolog
 Poul Scheel (1773–1811), dansk läkare
 Povel Scheel (död 1516), svensk präst
 Signe Scheel (1860–1942), norsk konstnär
 Walter Scheel (1919–2016), tysk politiker, förbundspresident

Efternamn